Михалко́во (, ) — назва населених пунктів у Білорусі, Болгарії та Росії.

— село в складі Куринської сільської ради, Вітебський район,

Михалково — село в Смолянській області, входить до складу общини Девин.

Михалково — присілок у складі Грязовецького району Вологодської області.
 Михалково — присілок у складі Межиріченського району Вологодської області.
 Михалково — присілок у складі Шуйського району Івановської області.
 Михалково — присілок у Калузькій області.
 Михалково — присілок у складі міського округу Красногорськ Московської області.
 Михалково — присілок у складі Волотовському районі Новгородської області.
 Михалково — присілок у складі Александро-Невському районі Рязанської області.
 Михалково — село в Старожиловському районі Рязанської області.
 Михалково — присілок у Смоленському районі Смоленської області.
 Михалково — присілок у Тверській області.
 Михалково — присілок у складі Старицького району Тверської області.
 Михалково — присілок у Тверській області.
 Михалково — селище в складі міста Тула Тульської області.
 Михалково — присілок у складі Гаврилов-Ямського району Ярославської області.
 Михалково — присілок у складі Некоузького району Ярославської області.
 Михалково — присілок у складі Пошехонському районі Ярославської області.
 Михалково — колишнє село, з 1960 р. у межі м. Москви.
 Михалково — садиба в Головінському районі Москви.

Див. також 
 Михалкове
 Міхалково